Calpulalpan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Calpulalpan, Tlaxcala, ort, 
 Calpulalpan (kommun), Tlaxcala, 
 Calpulalpan, Veracruz, ort, Jalacingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar